Qiterleq bezeichnet:
 Qiterleq (Bucht), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qiterleq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland